Křelovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Křelovice u Pelhřimova
Gemeinde im Okres Plzeň-sever, siehe Křelovice u Pernarce
 Křelovice, Einschicht in der Gemeinde Nečín, Okres Příbram